Индáстриал-мéтал (от индастриал- и -метал) — смежный музыкальный жанр, образовавшийся в конце 80-х в США и Западной Европе на стыке взаимного влияния различных течений пост-индастриала (конкретно — жанров индастриал-дэнса, электро-индастриала и пауэр-электроникса), с одной стороны хэви- и трэш-метала, а с другой хардкор-панка; наиболее значительными исполнителями, оказавшими влияние на становление жанра, считаются группы Ministry, Godflesh и KMFDM. К специфическим чертам этого направления относится использование «металлических» риффов, «индустриальных» синтезатора и секвенсора, сильно искажённого звука гитар и вокала с эффектом дисторшн (впрочем, в отдельных случаях встречается чистое звучание).

Всплеск популярности жанра, пришедшийся на 1990-е годы, привёл к некоторой критике от других музыкантов пост-индастриал-сцены. Позднее он распространился в Европе, породив различные национальные сцены. Музыкантам индастриал-метала свойственна тяга к эпатажу, выражаемая в постановке скандальных видеоклипов и вызывающих сценических шоу. Так, Rammstein часто заигрывают с экстремальной сексуальностью, Мэрилин Мэнсон использовал имидж сатаниста, Роб Зомби посвятил своё творчество тематике ужасов и смерти.

История

Становление 

Хотя электрогитары использовались группами постиндастриал-сцены ещё с самого становления последней, наиболее архетипичные команды «классического» индастриала, как Throbbing Gristle, показывали в своём творчестве резко антиро́ковую позицию. Первые эксперименты, касавшиеся смешения жанров, проводили постпанк-группы Killing Joke и Big Black, оказавшие позднее сильное влияние на основные индастриал-метал-группы.

В конце 1980-х годов появляется тенденция к инкорпорации гитарного звучания среди «индастриальных» групп и «электронных» элементов в звучании «металлических» групп. Первые значительные альбомы жанра — дебютный одноимённый мини-альбом Godflesh и альбом Ministry The Land of Rape and Honey. Godflesh, созданная бывшим гитаристом Napalm Death Джастином Бродриком, испытала широкий круг влияния, включавший таких исполнителей, как , Swans, Брайана Ино и Black Sabbath, что в общей сумме образовало звучание, описанное как «The Cure времён Pornography, подсевшие на кваалюд». Несмотря на не особую успешность альбома, Godflesh стали значительными деятелями в своём жанре, будучи признаны различными метал-музыкантами, такими как Metallica, Korn, Danzig и многими другими.

Ministry, начавшая в жанрах новой волны, к концу 1980-х сменила вектор развития в сторону «индустриального» звучания. Первые открытия команды в ро́ковом звучании произошли во время записи альбома The Land of Rape and Honey в лондонской студии Southern Studio. Фронтмен группы Эл Йоргенсен говорил об этом следующее:
Впечатление, которое я получил на той записи, открыв для себя заново гитару, было таким же, какое было, когда я получил свой Fairlight. Возможностей было бесконечно больше, нежели было раньше. Это реально весело. Я начинал как гитарист, но потом не брал гитару пять лет. Потом, когда я услышал первый фидбэк из «маршалловского» стека, мне показалось, что какой-то новый параметр был в гитаре — особенно в комбинации с тем, что можно получить от синтезатора.

Йоргенсен проявлял явный интерес к трэш-металу. После выпуска The Land of Rape and Honey он взял в свою группу Майка Скаччу из техасской команды Rigor Mortis. Также Йоргенсен в интервью заявлял, что Sepultura — его любимая группа, и изъявлял желание продюсировать альбом с Metallica. Однако Йоргенсен не утратил полностью интереса к танцевальной «электронике», создав с Ричардом-23 из Front 242 сторонний проект Revolting Cocks, более ориентированный на EBM.

Немецкая группа KMFDM также относилась к «переходным» индастриал-метал-группам. Лидер группы Саша Конецко, не бывший фанатом метала, тем не менее «безумно увлёкся вырезанием металических ликов», экспериментируя с семплером  в конце 1986 года. В интервью журналу Guitar World он говорит:

…Было просто интересно попользоваться им как своего рода подкреплением уайт-нойза в нашей музыке. Внезапно хэви-метал освободился от всех этих изменений темпа и скучных положений, которые всегда были. То, что я всегда больше всего ненавидел в хэви-метале — это когда хорошие риффы использовались лишь однажды и более нигде не повторялись. Поэтому главным для нас было взять лучший рифф, сделать из него луп и проигрывать его снова и снова.

Швейцарское трио The Young Gods прибегло к «металическому» звучанию на своём втором альбоме , вышедшем в 1989 году. Незадолго до релиза вокалист группы Франц Трайхлер заявил:Мы просто хотели послушать гитары. Нам не хватило одной «Envoyé». Всё, что мы хотим услышать теперь — чистая сила. Звучание метала, которое не возрождает байкерский стиль, не являющееся спид-металом и вообще любым другим стилем — просто ХЛАМ!
Супергруппа Pigface, созданная экс-барабанщиком PiL Мартином Аткинсом, играла музыку в «индустриальном» стиле, взаимодействуя со многими фигурами нойз-рок- и постиндастриал-сцен. Окончательно в мейнстрим жанр прорвался с успехом Трента Резнора и его проекта Nine Inch Nails после выхода альбомов Broken и The Downward Spiral, подкреплённым выступлением на фестивале в Вудстоке в 1994 году. В это же время развиваются субкультура риветхедов и поджанр колдвейв, охваченный группами Chemlab, 16 Volt и Acumen Nation. Также некоторые электро-индастриал-группы адаптировали черты индастриал-метала в своей музыке, включая Skinny Puppy (альбом , сопродюсированный Йоргенсеном) и Front Line Assembly.

Британская группа Pitchshifter, созданная в 1989 году братьями Клэйденами, также начинала в жанре индастриал-метала; позднее её музыканты прибегали к элементам драм-н-бейса. Фронтмен группы Джон Клэйден говорит об этом следующее:Первое время мы вдохновлялись группами вроде Head of David и The Swans, а потом переместились из панка в странный, злобный, полный нойз, этакий пре-индастриал. Всё это называли индастриалом, но я не знаю, так ли это.
Он также говорит, что не любит приставку «индастриал» по отношению к творчеству своей группы.Не знаю… Для меня это просто цифровой рок, или, точнее, цифровой панк. Тексты и этика «панковские», басы — чисто панковские. Тем не менее это всё ещё будут относить к категориям индастриала и метала, хотя я не считаю так, потому что индастриал — не драм-н-бейс с гитарными линиями панка. Я не думаю, что это именно индустриальная музыка. Einstürzende Neubauten и Nine Inch Nails в гораздо большей степени индастриал, чем то, что мы играем, но я полагаю, что люди привыкли называть это, как привыкли, и не подумывают о «новом жанре».

Индастриал-трэш- и дэт-метал 
Возрастающая популярность жанра привела некоторые успешные метал-команды, включая Megadeth, Sepultura и Anthrax, к мысли о запросе ремиксов на их песни от «индустриальных» музыкантов. Некоторые музыканты, выходящие из дэт-метал-сцены, такие как Fear Factory, Nailbomb и Meathook Seed, также начали экспериментировать с индастриалом. Fear Factory, родом из Лос-Анджелеса, были первоначально под влиянием групп лейбла Earache Records (Godflesh, Napalm Death и Bolt Thrower). Nailbomb, совместный проект Макса Кавалеры и Алекса Ньюпорта, также практиковал комбинацию элементов «индустриального» звучания с экстремальным металом. Менее известным образцом индастриал-дэт-метала была группа Meathook Seed, собранная из участников Napalm Death и флоридской дэт-метал-группы Obituary. Гитарист последней Тревор Перес, бывший фанатом индастриала, предложил использовать драм-машины для записи альбома The End Complete, на что другие участники группы ответили отказом, после чего Перес решил перейти в Meathook Seed.

Индастриал-блэк-метал 
В первые годы XXI века группы блэк-метал-сцены начали включать элементы индустриальной музыки. Mysticum, основанная в 1991 году, была первой из этих групп. DHG (Dødheimsgard), Thorns из Норвегии и Blut Aus Nord, французская блэк-метал группа, были признаны за их включения элементов индастриала. Кроме того, The Kovenant, Mortiis и Ulver вышли из норвежской блэк-металлической сцены, но позже решили поэкспериментировать с индастриалом.

Коммерческий рост 

Индастриал-метал расцвёл в начале 1990-х, особенно в Северной Америке, где в конечном итоге было продано до 35 миллионов экземпляров пластинок этого жанра. Он впервые получил коммерческую силу в 1992 году, когда Broken Nine Inch Nails и Psalm 69 Ministry стали платиновыми в Штатах, причём последнему потребовалось три года, чтобы достичь этого статуса. В 1993 году обе группы были номинированы в числе прочих на премию «Грэмми» за 1992 год в категории «Лучшее метал-исполнение», в которой премию получила Nine Inch Nails; на следующий год NIN выпускает The Downward Spiral, дебютировавшую на 2-й строчке хит-парада Billboard 200 и в итоге четырежды получившую платиновую сертификацию; по мнению Allmusic, The Downward Spiral является «одним из самых суровых мультиплатиновых альбомов, изданных когда-либо». Вслед за успехом Nine Inch Nails на видное место пришёл протеже Резнора Мэрилин Мэнсон со своей группой, концертные выступления которой и сопутствующее вызывающее поведение на них комментировались чаще, чем их музыка.

Исполнители индастриал-метала достигли зенита коммерческого успеха к концу 1990-х годов, когда, согласно данным RIAA, продажи наиболее успешных исполнителей составляли до 17,5 миллионов единиц. Записи индастриал-метал-групп привычным для своего времени образом дебютировали на первых строчках чарта Billboard 200: Obsolete Fear Factory (№ 1 в чарте), Hellbilly Deluxe Роба Зомби (№ 5), Antichrist Superstar от Marilyn Manson (№ 3) и The Fragile от Nine Inch Nails (№ 1). В числе альбомов, попавших тогда в чарт Top Heatseekers, были: Short Bus Filter (№ 3 в чарте),, Wither Blister Burn & Peel Stabbing Westward (№ 1), Sehnsucht Rammstein (№ 2), Сandyass от Orgy (№ 1) и Wisconsin Death Trip Static-X (№ 1). В 1997 году Трент Резнор, ставший одной из самых влиятельных фигур в жанре, был включён в число наиболее влиятельных американцев за 1997 год по версии журнала Time. Популярность жанра была в это время такова, что даже устоявшиеся глэм-метал-группы, такие как Guns N' Roses и Mötley Crüe, стали использовать элементы индастриал-метала в своём звучании. Фигуры хип-хоп-сцены также начали искать возможность сотрудничества с индастриал-метал-музыкантами для постановки ремиксов на свои композиции.

В то же время внезапная популярность индастриал-метала была встречена негативными реакциями от ранних новаторов индастриала. Питер Кристоферсон в беседе (вместе с коллегой по Coil Джоном Бэлансом) с журналистом The Wire  сказал, что больше не чувствовал родства с индастриал-сценой: «Это не я, это не то, о чём я (говорил)». Влиятельный дарк-эмбиент-музыкант Lustmord заявил, что «Ministry просто не интересуют [его] и [у него] нет времени на рок-н-ролльную фигню, которой они [Ministry] занимаются». Фронтмен Skinny Puppy Нивек Огр отозвался о музыке Nine Inch Nails как о «кок-роке», но позднее изменил своё мнение и даже сыграл с Резнором на одной сцене.

Индастриал-метал пережил критический спад популярности на рубеже тысячелетий. В ревью для выпуска Chicago Sun Times за апрель 2000 года журналист Джим Дерогатис высказался о Nine Inch Nails как об «обобщённом символе индастриал-трэша» () и обвинил Ministry в повторении того, что «устарело к 1992 году» (). Хотя The Fragile от NIN занял верхнюю строчку чарта Billboard 200 и стал дважды платиновым, Дерогатис всё равно отзывается о нём как о «браке». Примерно в это же время ветераны жанра (Ministry, Godflesh и White Zombie) начали расторгать контракты с мейджорами в пользу создания собственных лейблов. Продажи оставались высокими на протяжении 2000—2005 годов; как минимум 10 миллионов экземпляров записей было продано в этот период. Многие группы стали использовать в своём звучании элементы из хип-хопа и иных жанров электронной музыки. Как следствие, некоторых музыкантов, например Powerman 5000, часто могут относить к категориям как индастриал-метала, так и ню-метала.

Постановка видеоклипов 
Многие известные исполнители индастриал-метала сопровождали свои релизы вызывающей визуальной частью, в том числе и соответствующими видеоклипами. В их число входят работы Андреса Серрано для Godflesh, иллюстрации Айдана Хьюза для KMFDM, работа Nine Inch Nails с Марком Романеком (клипы на «Closer» и «The Perfect Drug»), работы Роба Зомби для White Zombie (за которые в 1995 году он со своей группой получил премию MTV Video Music Awards в номинации «Лучшее хард-рок-видео») и сотрудничество Мэрилина Мэнсона с Ричардом Керном и Флорией Сигизмонди. Позднее NIN сотрудничали с Биллом Виолой для концертных выступлений, а сам Трент Резнор продюсировал саундтрек для фильмов «Прирождённые убийцы» и «Шоссе в никуда» и служил музыкальным консультантом для фильма «Гнев». Роб Зомби за период своей сольной карьеры срежиссировал и выпустил три фильма; Мэрилин Мэнсон планировал поставить фильм «Фантасмагория» на основе биографии Льюиса Кэролла. Во многих других лентах можно встретить песни индастриал-метал-музыкантов («Ворон» (1994), «Джонни-мнемоник» (1995), «Спаун» (1997), «Матрица» (1999), «Искусственный разум» (2001) и другие).

Критика 
Акцент на провокационные темы, сделанный индастриал-метал-музыкантами в своём творчестве, вместе с популярностью принёс им критику со стороны консервативно настроенной части общественности в западных странах, что особенно было заметно в Штатах. Например, сенатор Роберт Доул (тогдашний глава фракции республиканцев в Сенате) подверг резкой критике Time Warner после встречи главы лейбла Warner Music Group  с Уильямом Беннеттом и , на которой двое последних потребовали от Фьюкса зачитать текст песни NIN «Big Man with a Gun» с альбома The Downward Spiral. Годом позднее Беннет и Такер совместно с Джозефом Либерманом запустили схожую кампанию против лейбла MCA Records за издание последним альбомов Marilyn Manson, после чего многие концерты группы были отменены по решению властей. В дополнение, поэт и новеллист  цитировал видеоклип на песню Ministry «Just One Fix», включавший материалы с участием Уильяма С. Берроуза, как ранний образец героинового шика. Известно, что первое время после расстрела в школе «Колумбайн» заявлялось, что совершившие стрельбу Эрик Харрис и Дилан Клиболд были поклонниками Marilyn Manson (в действительности они предпочитали KMFDM и Rammstein). Сам же Мэнсон, — бывший музыкальный журналист, — после инцидента опубликовал в журнале Rolling Stone колонку под названием «Колумбайн: Кто виноват?» (), ставшую ответом на заявления касаемо его (Мэнсона) причастности к расстрелу. В ней говорилось следующее:Я думаю, что [Национальная] стрелковая ассоциация чересчур могущественна, чтобы выступать против неё, и поэтому многие выбирают Doom, «Дневники баскетболиста» или вашего покорного слугу. Такого рода скандалы не помогают мне продавать альбомы или билеты, да я бы и не хотел, чтобы было иначе. Я скандальный артист, так как осмеливаюсь иметь своё мнение и стараюсь создавать музыку и клипы, бросающие вызов людским представлениям в этом размазанном и опустошённом мире. В своем творчестве я анализирую ту Америку, в которой мы живём, и я всегда пытался показать людям, что дьявол, которого мы виним в своих зверствах, на самой деле просто один из нас.
Саша Конецко заявил, что он и его коллеги были «глубоко потрясены» произошедшим, выпустив на следующий день после известия о расстреле заявление от имени своей группы, гласящее:В первую очередь, мы (KMFDM) хотели бы выразить сочувствие родным и близким пострадавших в Литтлтоне. Мы, как и многие в стране, глубоко потрясены тем, что там произошло вчера.
KMFDM являются не политической партией, но формой искусства. С самого начала наша музыка была протестом против войны, угнетения, фашизма и насилия по отношению к другим. Хотя некоторые (в том числе бывшие) участники группы являются немцами, как было замечено в СМИ, никто из нас не принимает убеждений нацистской идеологии.

В Rammstein, неоднократно подвергавшейся критике за использование провокационных образов, в том числе отсылающих к символике национал-социализма и нацистской Германии (примером этому может служить видеоклип на кавер-версию «Stripped», смонтированный на основе документального фильма «Олимпия» Лени Рифеншталь), было заявлено, что у них нет «текстовой составляющей или политических убеждений, которые могли бы быть причиной для подобного поведения»(). Немецкий исполнитель  в интервью MTV заявил следующее:Rammstein успешны, несмотря ни на что. Хотя вряд ли они совсем уж «фашистская» группа, но я считаю, что в Германии есть много непонимания по этому поводу, и поэтому то, что они (Rammstein) продают свои записи, может быть опасно. В свою очередь, Rammstein через лейбл London Records выпустили пресс-релиз, в котором заявили, что они «не являются нацистами, неонацистами или какими-либо ещё нацистами» (), но выступают «против расизма, фанатизма и какой бы то ни было дискриминации» ().

Наиболее значимые релизы 
Список ключевых релизов в истории жанра представлен порталом Metal Descent

См. также 
  (англ.)

Примечания 
Цитаты

Источники

Литература 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Индастриал
Индастриал-метал